Korowjakowka () ist ein Dorf (selo) in der Oblast Kursk in Russland. Es gehört zum Rajon Gluschkowo und ist Sitz der Landgemeinde (selskoje posselenije) Korowjakowski selsowjet.

Geographie 
Der Ort liegt gut 134 km Luftlinie südwestlich des Oblastverwaltungszentrums Kursk im südwestlichen Teil der Mittelrussischen Platte, 18 km westlich des Rajonverwaltungszentrums Gluschkowo, 2,5 km von der Grenze zwischen Russland und der Ukraine, am Fluss Wedma (Nebenfluss des Seim).

Klima 
Das Klima im Ort ist wie im Rest des Rajons kalt und gemäßigt. Es gibt während des Jahres eine erhebliche Niederschlagsmenge. Dfb lautet die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
Korowjakowka liegt an der Straße regionaler Bedeutung 38K-040 (Chomutowka – Rylsk – Gluschkowo – Tjotkino – Grenze zur Ukraine), an den Straßen interkommunaler Bedeutung 38N-706 (38K-040 – Korowjakowka) und 38N-163 (Korowjakowka – Tjaschino), 10,5 km vom nächsten Bahnhof Tjotkino (Eisenbahnstrecke Chutir-Mychajliwsky – Woroschba) entfernt.

Der Ort liegt 172 km vom internationalen Flughafen von Belgorod entfernt.

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Sergei Kusmitsch Bunjatschenko (1902–1946), ein Kommandeur einer Division der Roten Armee

Einzelnachweise 

Korowjakowka